Зархи (варианты Зарх, За́рха, За́рхе, За́рхин, За́рхий) — еврейская фамилия. Известные носители:

 Зархи, Александр Григорьевич (Гецелевич, 1908—1997) — советский кинорежиссёр и сценарист.
 Зархи, Игорь Матвеевич (1939—2005) — российский учёный-энергетик, сын М. И. Зархи.
 Зархи, Исраэль (ישראל זרחי, исходная фамилия Гертлер; 1909—1947) — еврейский писатель (иврит).
 Зархи, Матвей Исаакович (1910—1997) — советский энергетик, лауреат Государственных премий СССР и РСФСР.
 Зархи, Меир (Meir Zarchi, род. 1937) — американский кинорежиссёр, сценарист.
 Зархи, Моше (משה זרחי‎, 1923—2015) — израильский архитектор.
 Зархи, Натан Абрамович (1900—1935) — советский сценарист, заслуженный деятель искусств РСФСР (1935).
 Зархи, Нина Александровна (1946—2017) — российский кинокритик, дочь А. Г. Зархи.
 Зархи, Нурит (נורית זרחי, род. 1941) — израильская поэтесса, детский писатель (иврит), дочь И. Зархи.

См. также 
 Зархин